Naatlo är ett släkte av spindlar. Naatlo ingår i familjen strålspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålspindlar
Naatlo